NGC 4098-1
NGC 4098-2